Sainte Thérèse o Sainte-Thérèse puede hacer referencia a:

Personas 
 Sainte Thérèse d'Ávila o Sainte Thérèse de Jésus, una religiosa y mística española del siglo XVI;
 Sainte Thérèse de Lisieux, una religiosa francesa del siglo XIX;
 Sainte Thérèse Couderc (1805-1885), monja francesa fundadora de la Compañía de Nuestra Señora del Retiro del Cenáculo.

Localidades 
 Sainte-Thérèse, ciudad de la Provincia de Quebec, Canadá.